James J. Martin puede hacer referencia a:

 James J. Martin (historiador)
 James J. Martin (sacerdote)